Diamandi ist der Familienname folgender Personen:

 Alcibiades Diamandi (1893–1948), Abenteurer, Diplomat, selbsternannter Fürst von Pindus
 Constantin Diamandi († 2012), rumänischer Rugbyspieler